Stanisław Wójcicki (1916-2012) – polski marynarz, honorowy obywatel miasta Elbląga;
 Stanisław Wójcicki (1922-2009) – polski uczony, specjalista w zakresie spalania paliw;
 Stanley Wojcicki (ur. 1937) – amerykański profesor fizyki polskiego pochodzenia, urodzony jako Stanisław Jerzy Wójcicki.